Söllingen ist ein geographischer Name

einer Gemeinde:

 Söllingen (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen

von Ortsteilen:

 Söllingen (Rheinmünster), Ortsteil der Gemeinde  Rheinmünster, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Söllingen (Pfinztal), Ortsteil der Gemeinde Pfinztal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Sölling